UBT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ubatuba (Brasile)